Cabeceiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabeceiras (ort), Goiás, 
 Cabeceiras (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar